Востров — фамилия; имеет женскую форму Вострова.
 Востров, Алексей Владимирович (род. 19 сентября 1981 года, Иркутск) — преподаватель математики в Санкт-Петербургском политехническом университете, историк, литературовед.
 Востров, Владимир Андреевич (20 августа 1929 года — 29 мая 2006 года) — советский военачальник.

См. также 
 Вострово